Het ATP-toernooi van Valencia 2010 werd van 31 oktober tot en met 7 november gespeeld in de Spaanse stad Valencia. De wedstrijden werden gespeeld op indoor hardcourt.

De titelverdediger in het enkelspel is Andy Murray; titelverdedigers in het dubbelspel zijn František Čermák en Michal Mertiňák.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
  Profiel op de website van de ATP

Valencia
ATP-toernooi van Valencia